Бибилов () — осетинская фамилия. Известные носители:

 Бибилов, Анатолий Ильич (род. 1970) — военный и государственный деятель Южной Осетии.
 Бибилов, Роберт Александрович — полковник ВС Южной Осетии, военный комиссар Республики Южная Осетия.
 Бибилов, Шота Геннадьевич (род. 1990) — российский футболист, полузащитник.